Edonis, regione della Macedonia
Edonis, modello di automobile prodotto dalla B.Engineering
Edonis, genere di libellule